1+1=2
1+1 — canção de Beyoncé
1+1 (rede de televisão) — emissora ucraniana
1+1 (álbum) — álbum da banda estadunidense Grin